Miroschau bezeichnet:

 Mirošov u Bobrové
 Mirošov u Jihlavy

ähnlich:
Miröschau
 Mirošov u Rokycan